Románico es el nombre de:

alguno de los idiomas derivados del latín (la lengua de Roma), también llamados lenguas romances;
el arte románico, el estilo predominante en Europa entre los siglos XI y XIII, y más concretamente:
 Arquitectura románica
 Escultura románica
 Pintura románica
una lengua artificial construida en 1991.